Зайга Янсоне-Иванова (; род. 24 января 1951, Рига) — латвийская советская теннисистка и теннисный тренер, мастер спорта СССР международного класса. Пятикратная чемпионка СССР, четырёхкратная чемпионка Европы среди любителей и чемпионка Универсиады 1973 года в женском парном разряде, победительница выставочного теннисного турнира Олимпийских игр в Мехико в смешанном парном разряде.

Биография 
Зайга Янсоне родилась в 1951 году в Риге (Латвийская ССР). Начав заниматься теннисом, выступала в дальнейшем за рижский клуб «Даугава», московский ЦСКА и АСК (Рига). Первым её тренером был отец Янис, в дальнейшем с ней занимались Сергей Андреев и Семён Белиц-Гейман.

Основные успехи Зайги пришлись на конец 1960-х и начало 1970-х годов. Уже в 1968 году на выставочном турнире Олимпиады в Мехико 17-летняя Янсоне завоевала в паре с Владимиром Коротковым золотую медаль в смешанных парах, обыграв в финале немца Инго Будинга и американку Джейн Барткович. Курьёзным довеском к этой победе стала бронзовая медаль в женских парах: в выставочном турнире Янсоне и её партнёрша, мексиканка Сесилия Росадо, оказавшиеся без соперниц в четвертьфинале, провели только один матч в полуфинале, проиграв будущим чемпионкам Рози Дармон и Джули Хелдман, но, как полуфиналистки, автоматически получили бронзовые медали.

С 1969 по 1973 год Янсоне, выступавшая в паре с ведущей советской теннисисткой Ольгой Морозовой, пять раз становилась чемпионкой СССР в женском парном разряде, а в 1970 году встретилась с ней же в одиночном финале, уступив со счётом 4-6, 3-6. За эти годы Янсоне и Морозова четырежды выигрывали любительский чемпионат Европы в парном разряде, а в 1973 году завоевали золотые медали Московской Универсиады. В открытых турнирах, где вместе выступали любители и профессионалы, лучшим индивидуальным успехом Янсоне стал выход в четвёртый круг Уимблдонского турнира в 1971 году. В этом же году она дошла с Морозовой до единственного за карьеру финала открытого теннисного турнира — Открытого чемпионата Кента, разыгрывавшегося в Бекнеме (Великобритания), где проиграла опытным хозяйкам корта, сёстрам Трумен. В смешанном парном разряде лучшим результатом Янсоне на турнирах Большого шлема тоже был выход в четвёртый круг — это произошло в 1969 году на Уимблдоне, где её партнёром был Сергей Лихачёв.

В последние годы карьеры Зайга, вышедшая замуж за ещё одного латвийского теннисиста Эйнарса Иванова, выступала под двойной фамилией, сохранив её и в дальнейшем. В 1981 году она закончила Латвийский государственный университет по специальности «журналистика», но впоследствии избрала для себя тренерскую карьеру. Она преподавала в спортшколе Юрмалы, а в 1993 году открыла в этом городе Теннисную школу Зайги Янсоне-Ивановой.

Примечания

Ссылки 
 Зайга Янсоне на сайте Олимпийского комитета Латвии 
 
 Теннисная школа Зайги Янсоне-Ивановой на сайте Latsports.lv 

Теннисисты СССР
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы СССР по теннису
Теннисные тренеры Латвии
Тренеры по теннису СССР
Выпускники Латвийского университета